Konstantin Komarek (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Wiener EV, il débute avec l'équipe senior dans la Nationalliga, le deuxième niveau autrichien en 2007. Un an plus tard, il rejoint les catégories de jeunes du Luleå HF. En 2010, il débute avec le Luleå HF dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il honore sa première sélection senior face à la Lettonie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Wiener EV || Nationalliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| EHC Team Wien || Nationalliga || 25|| 4|| 4|| 8|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Luleå HF || J20 Superelit || 32|| 7|| 11|| 18|| 45|| 4|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2010-2011 || Luleå HF || J20 Superelit || 24|| 8|| 12|| 20|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Luleå HF || Elitserien|| 19|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 45|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 42|| 8|| 7|| 15|| 8|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 50|| 7|| 13|| 20|| 24|| 14|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 53||10 ||25 || 35||14 ||13 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 42 || 17 || 23 || 40 || 41 || 19 || 4 || 9 || 13 || 14
|-
| 2016-2017|| Malmö Redhawks || SHL || 36|| 6|| 10|| 16|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| Karlskrona HK || SHL || 52|| 8|| 19|| 27|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Malmö Redhawks || SHL || 49|| 13|| 26|| 39|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2019-2020|| Malmö Redhawks || SHL || 20|| 4|| 4|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Luleå HF || SHL || 19|| 4|| 10|| 14|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 15|| 2|| 4|| 6|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Bienne|| NL || 27|| 7|| 11|| 18|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|  - 18 ans || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 3|| 3|| 2|| +3|| align="left"| Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2009|| align="left"|  - 18 ans   || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 3|| 4|| 4|| -1|| align="left"| Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2010 || align="left"|  - 18 ans  || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 2|| 5|| 6|| -2|| align="left"|Sixième place de la Division 1, groupe A
|-
| 2010 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 5|| 1|| 6|| 8|| -4|| align="left"| Dixième place de l'élite
|-
| 2011 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 5|| 5|| 10|| 0|| +3|| align="left"| Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"| Cinquième place de la division 1, groupe A
|-
| 2014 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 || -3 ||align="left"| Deuxième place de la Division , Groupe A
|-
| 2015 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || -7 || align="left"| Quinzième place de l'élite
|-
| 2016 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5 || 3 || 0 || 3 || 2 || +1 || align="left"| Quatrième place de la Division , Groupe A
|-
| 2017 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5 || 4 || 5 || 9 || 0 || +10 || align="left"|  place de la Division , Groupe A
|-
| 2018 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 3 || 5 || 4 || -6 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || -2 || align="left"| Seizième place

Notes et références 

Naissance en novembre 1992
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace